Oberliga 1963/64 bezeichnet folgende Ligen:

 Eishockey-Oberliga 1963/64
 Handball-DDR-Oberliga (Männer) 1963/64
 DDR-Fußball-Oberliga 1963/64
 Handball-DDR-Oberliga (Frauen) 1963/64
 DDR-Oberliga 1963/64 (Badminton)